Няколко римски политици носят името Луций Корнелий Цина (Lucius Cornelius Cinna):

 консул през 127 пр.н.е. – Луций Корнелий Цина (консул 127 пр.н.е.)
 консул през 87 до 84 пр.н.е. – Луций Корнелий Цина
 неговият син, претор през 44 пр.н.е. – Луций Корнелий Цина (претор 44 пр.н.е.)
 суфектконсул през 32 пр.н.е. – Луций Корнелий Цина (консул 32 пр.н.е.)